Titaea timur — вид павлиноглазок из подсемейства Arsenurinae.

Распространение 
Распространён только в Эквадоре.

Ссылки 
 freebase.com — Titaea timur

Павлиноглазки
Животные, описанные в 1915 году
Насекомые Южной Америки